El Torneig de Rabat 2017, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 29 d'abril i el 6 de maig de 2017 al Club des Cheminots de Rabat, Marroc.

La tennista russa Anastassia Pavliutxénkova va guanyar el seu segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial 
 
 

2017
WTA Tour 2017